Cîșla, comune della Moldavia situato nel distretto di Cantemir
 Cîșla, comune della Moldavia situato nel distretto di Telenești